Název Kamenný potok má více vodních toků:

 Kamenný potok (přítok Barnova) – levostranný přítok Barnova v okrese Snina
 Kamenný potok (přítok Belé) – levostranný přítok Belé v okrese Košice-okolí
 Kamenný potok (přítok Biberbachu) – přítok Biberbachu v okrese Domažlice a v Německu
 Kamenný potok (přítok Delne) – pravostranný přítok Delne v okrese Prešov
 Kamenný potok (přítok Doubravy od Marievsi) – levostranný přítok Doubravy v okrese Havlíčkův Brod, ústící poblíž Točitého Víru
 Kamenný potok (přítok Doubravy od Chotěboře) – levostranný přítok Doubravy v okrese Havlíčkův Brod, ústící u zámku Rochňovec
 Kamenný potok (přítok Gidry) – pravostranný přítok Gidry v okrese Pezinok
 Kamenný potok (přítok Hamerského potoka) – pravostranný přítok Hamerského potoka v okrese Tachov
 Kamenný potok (přítok Hornádu) – pravostranný přítok Hornádu v okrese Spišská Nová Ves
 Kamenný potok (přítok Husího potoka) – pravostranný přítok Husího potoka v okrese Nový Jičín
 Kamenný potok (přítok Klinkovice) – pravostranný přítok Klinkovice v okrese Zvolen
 Kamenný potok (přítok Kopytovského potoka) – levostranný přítok Kopytovského potoka v okrese Prešov
 Kamenný potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Ústí nad Labem
 Kamenný potok (přítok Lehotského potoka) – pravostranný přítok Lehotského potoka na Slovensku v okrese Revúca 
 Kamenný potok (přítok Ľubice) – levostranný přítok Ľubice v okrese Kežmarok
 Kamenný potok (přítok Moravice) – levostranný přítok Moravice v okrese Opava
 Kamenný potok (přítok Moravy) – pravostranný přítok Moravy v okrese Šumperk
 Kamenný potok (přítok Myslavského potoka) – levostranný přítok Myslavského potoka v okresech Košice I a Košice II
 Kamenný potok (přítok Mže) – pravostranný přítok Mže v okrese Tachov
 Kamenný potok (přítok Opavy) – levostranný přítok Opavy v okrese Bruntál
 Kamenný potok (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu v okrese Poprad
 Kamenný potok (přítok Rajčanky) – pravostranný přítok Rajčanky v okrese Žilina
 Kamenný potok (přítok Rovného potoka) – levostranný přítok Rovného potoka v okrese Snina
 Kamenný potok (přítok Svatavy) – pravostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov
 Kamenný potok (přítok Topľy) – levostranný přítok Topľy na Slovensku v okrese Bardejov
 Kamenný potok (přítok Trnávky) – pravostranný přítok Trnávky v okrese Trebišov
 Kamenný potok (přítok Trnianského potoka) – levostranný přítok Trnianského potoka v okrese Pezinok
 Kamenný potok (přítok Třešťského potoka) – pravostranný přítok Třešťského potoka v okrese Jihlava
 Kamenný potok (přítok Turce) – levostranný přítok Turce v okrese Martin
 Kamenný potok (přítok Váhu) – pravostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Ružomberok
 Kamenný potok (přítok Veličky) – pravostranný přítok Veličky v okresech Uherské Hradiště a Hodonín
 Kamenný potok (přítok Vlčického potoka) – pravostranný přítok Vlčického potoka v okrese Trutnov
 Kamenný potok (Zemplínská šírava) – potok vtékající do nádrže Zemplínská šírava v okrese Michalovce